Kim Yoon-hwan  (né le  à Séoul en Corée du Sud) est un joueur professionnel sud-coréen de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après l'université, il devient joueur professionnel en ce joignant en 2008 au High1 dans l'Asia League. Il y passe deux saisons avant de signer avec l'Anyang Halla pour la saison 2010-2011.

Depuis 2005, il représente son pays lors de compétitions internationales.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 ||Université Yonsei ||Corée du Sud || || || || || || || || || ||
|-
|2005-2006 ||Université Yonsei ||Corée du Sud || || || || || || || || || ||
|-
|2006-2007 ||Université Yonsei ||Corée du Sud || || || || || || || || || ||
|-
|2007-2008 ||Université Yonsei ||Corée du Sud || || || || || || || || || ||
|-
|2008-2009 ||High1 ||Asia League ||35 ||0 ||2 ||2 ||16 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 ||High1 ||Asia League ||34 ||0 ||2 ||2 ||12 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||1 ||1 ||2 ||12 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2011-2012 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||2 ||8 ||10 ||40 ||5 ||1 ||0 ||1 ||8
|-
|2012-2013 ||Anyang Halla ||Asia League ||16 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2013-2014 || Daemyung Sangmu ||Asia League ||42 ||5 ||23 ||28 ||32 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2014-2015 ||Anyang Halla ||Asia League ||45 ||6 ||9 ||15 ||16 ||6 ||2 ||0 ||2 ||0 
|-
|2015-2016 ||Anyang Halla ||Asia League ||48 ||4 ||13 ||17 ||8 ||8 ||0 ||5 ||5 ||2
|-
|2016-2017 ||Anyang Halla ||Asia League ||48 ||1 ||7 ||8 ||26 ||6 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2017-2018 ||Anyang Halla ||Asia League ||21 ||0 ||3 ||3 ||0 ||8 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2018-2019 ||Anyang Halla ||Asia League ||34 ||0 ||3 ||3 ||8 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0

Internationales 

|2005 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior div. 2 || 5 || 0 || 1 || 1 || 8 ||align="left"| Médaille d'argent
|-
|2006 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 ||align="left"| Médaille d'argent
|-
|2007 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 4 || 0 || 5 || 5 || 8 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2008 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"||-
|2009 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"| Médaille d'or|-
|2010 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 ||align="left"|
|-
|2011 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"| Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en août 1985
Naissance à Séoul
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur du High1
Joueur du Anyang Halla
Défenseur de hockey sur glace